Леарх () — древнегреческий царь Кирены в 550 году до н. э.

Происходил из династии Баттиадов. Младший сын царя Кирены Батта II. После смерти отца в 560 году до н. э. стал советником при старшем брате Аркесилае II. Впоследствии братья повздорили и Леарх вынужден был бежать из Кирены. Вскоре он основал новый город Барка, а также собрал из ливийцев собственное войско.

В 550 году до н. э. Леарх начал войну против брата. После нескольких стычек армия Леарха нанесла решительное поражение царю Аркесилаю II в битве при Левконе. После этого Леарх блокировал последнего в Кирене. Вскоре Аркесилай был отравлен по приказу Леарха (по другой версии, Леарх собственноручно убил брата).

После этого Леарх объявил себя царем. Правление начал с репрессий против знати. Одновременно создал собственную охрану. При этом Леарх заключил союз с фараоном Египта Амасисом II. Достаточно быстро царская власть превратилась в тиранию. Для укрепления своего положения Леарх решил жениться на вдове бывшего царя — Эриксо (своей двоюродной сестре). Впрочем, последняя вместе с братом Полиархом организовала заговор против Леарха и вскоре он был коварно убит.

Литература 
 Геродот. История (книга IV, глава 160)
 Helmut Berve. Die Tyrannis bei den Griechen. München 1967, S. 124.

Цари Кирены
Правители Африки VI века до н. э.
Монархи, убитые в VI веке до н. э.